Стехново — название нескольких населённых пунктов:
 Стехново — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Стехново — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Стехново — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Стехново — деревня в Новоржевском районе Псковской области, Макаровская волость.
 Стехново — деревня в Новоржевском районе Псковской области, Выборская волость.
 Стехново — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Стехново — деревня в Псковском районе Псковской области.